Emery steht für:

 Emery (Name), Familienname und männlicher Vorname – zu Namensträgern siehe dort
 Emery Worldwide, US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 Emery (Band), US-amerikanische Rockband
 Emery Allen Brook (Second Connecticut Lake), Fluss im US-Bundesstaat New Hampshire
 Emery Allen Brook, Fließgewässer im Coos County, New Hampshire
 Emery Branch, Fließgewässer im Murray County, Georgia
 Emery Mine, Mine im Powell County, Montana
 Emery Mines, Mine im Westchester County, New York
 Emery (Meteorit), ein 1962 in South Dakota gefundener A3-Mesosiderit
 Emery County, Verwaltungseinheit in Utah

Emery ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Emery, anderer Name für Humbermede, im Stadtbezirk North York, Toronto 

in den Vereinigten Staaten:
 Emery (Arizona), im Graham County
 Emery (Illinois), im Macon County
 Emery (Iowa), im Cerro Gordo County
 Emery (Michigan), im Washtenaw County
 Emery (Montana), im Powell County (nicht mehr existent)
 Emery (New Mexico), im Bernalillo County (nicht mehr existent)
 Emery (North Carolina), im Montgomery County
 Emery (Ohio), im Fulton County (nicht mehr existent)
 Emery (Fayette County, Pennsylvania)
 Emery (Washington County, Pennsylvania)
 Emery (South Dakota), im Hanson County
 Emery (Utah), im Emery County
 Emery (Town), Town(ship) im Price County, Wisconsin
 Emery Acres, im Butler County, Ohio
 Emery Corners, im Montgomery County, Maryland
 Emery Estates, im Rutherford County, Tennessee
 Emery Gap, im Union County, New Mexico (nicht mehr existent)
 Emery Mill, im Bledsoe County, Tennessee
 Emery Mills, im York County, Maine
 Emery Park, im Pima County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Emery Farmstead, in Port Angeles, Washington, ID-Nr. 88002746
 Emery Hall, in Wilberforce, Ohio, ID-Nr. 05001144
 Emery Homestead, in Sanford, Maine, ID-Nr. 80000379
 Emery House, in Highpine, Maine, ID-Nr. 79000176
 Emery Houses, in Lansing, Michigan, ID-Nr. 93001409
 Emery LDS Church, in Emery, Utah, ID-Nr. 80003903
 Emery Row, in Covington, Kentucky, ID-Nr. 85002820
 Emery Street Bungalow District, in Eau Claire, Wisconsin, ID-Nr. 83003382
 Abram Emery House, in Zanesville, Ohio, ID-Nr. 78002160
 Emery, Bird and Thayer Building, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 72001561
 James Emery House, in Bucksport, Maine, ID-Nr. 74000151
 William H. Emery, Jr. House, in Elmhurst, Illinois, ID-Nr. 04000421
 Emery-Price Historic District, in Covington, Kentucky, ID-Nr. 86003484

Siehe auch:
 Emeryville
 Emory